Алекса́ндр Миха́йлович Мака́ренко:
 Макаренко, Александр Михайлович (1914—1998) — сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Макаренко, Александр Михайлович (род. 1949) — российский дипломат.